

События 

 Поражение короля Арагона Альфонса I Воителя в битве с маврами.
 Лотарь II посетил Рим и был коронован императором папой Иннокентием II.
 Император Византии Иоанн II Комнин отобрал у тюрок Кастамон и Гангры в Азии.
 Урхельский граф Армангол VI «навечно» продал все права на долины Андорры Уржельскому епископу Беренгеру.

Россия
 Передел переславского престола. Родные братья умершего великого князя Мстислава Владимировича — князья Юрий и Андрей уговорили Ярополка II Владимировича уступить Переяславль своему дяде Вячеславу, а взамен племянники получили Пинск и Туров к удельной Минской области.
 Война за Суздаль (1133—1134 года).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1133 году
 5 марта — Генрих II, первый английский король из династии Плантагенетов.
 Иштван IV — король Венгрии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1133 году
 Сэмунд Мудрый

См. также

Примечания